Brain Salad Surgery – album del supergruppo progressive rock inglese Emerson, Lake & Palmer del 1973;
Brain Salad Surgery – flexi-disc degli Emerson, Lake & Palmer del 1973;
Brain Salad Surgery/Still… You Turn Me On – singolo promozionale degli Emerson, Lake & Palmer del 1974;
C'est La Vie/Brain Salad Surgery – singolo degli Emerson, Lake & Palmer del 1977;
Fanfare for the Common Man/Brain Salad Surgery – singolo degli Emerson, Lake & Palmer del 1977.